Грабовецький Володимир Васильович — український вчений, історик.
 Грабовецький Василь Дмитрович — український культурно-просвітянський і громадський діяч.
 Грабовецький Іван Володимирович (* 1996) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грабовецький Ігор — молдовський борець греко-римського стилю, віце-чемпіон Європи.

Українські прізвища